Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Oregon.

 
Oameni
Oregon